

Гері — місто, штат Індіана
 Гері — місто, штат Міннесота
 Гері — місто, штат Південна Дакота
 Гері — місто, штат Західна Вірджинія